Santa Leocádia ist der Name von Orten und Kirchen in Portugal bzw. Spanien:

 Santa Leocádia (Baião), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Baião
 Santa Leocádia (Chaves), Gemeinde im Concelho de Chaves
 Santa Leocádia (Tabuaço), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Tabuaço
 Santa Leocadia (Toledo), Kirche in Toledo